Rezultati Nacionalnega prvenstva ZDA 1900 v tenisu za moške posamično.

Rezultati 
Legenda

Izziv prvaka

Zaključni del

1. del

2. del

3. del

4. del

Viri 
 

Moški posamično
1900